A coleção Manuais Disney foi lançada pela Nova Cultural em 1988 reunindo (em volumes menores) a maior parte do conteúdo da série "clássica" dos manuais Disney dos anos 70.

 Manual de Patópolis
 Manual do Peninha
 Manual da Vovó Donalda
 Manual do Bruxo Merlin
 Manual do Gilberto
 Manual do Escoteiro-Mirim
 Manual do Mickey
 Manual do Automóvel
 Manual da Maga & Min
 Manual do Patacôncio
 Manual do Gastão
 Manual do Detetive e do Espião
 Manual do Professor Pardal
 Manual do Zé Carioca
 Manual do Tio Patinhas
 Manual do Verde
 Manual dos Esportes
 Manual de Mágicas
 Manual da Televisão
 Manual dos Jogos Olímpicos

Literatura infantojuvenil
Editora Nova Cultural
Manuais Disney